Аббаси́я () — топоним, распространённый на Ближнем Востоке. Происходит от арабского имени Аббас.
 Аббасидский халифат — государство Аббасидов (750—1258 н. э.).
 Аббасия — ливанская деревня в районе Тир в южной провинции.
 Аббасия — район в Каире, Египет.
  — палестинская деревня к западу от города Яффа, разрушена в 1948 году.
  — часть кувейтской провинции Эль-Фарвания.
 Аббасия — тунисский город на островах Керкенна.
 Аббасия — город в штате Южный Кордофан в Судане .
  — жилой район в городе Омдурман в штате Хартум, Судан.